Svatá Barbora může být:
 Barbora z Nikomédie, světice
 Svatá Barbora (Radnice), část města Radnice v okrese Rokycany
 Spolek svatá Barbora, spolek, který se stará o děti, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu v hornictví
 Svatá Barbora (Mistr Vyšebrodské madony), český gotický obraz

Související rozcestník 
 Kostel svaté Barbory